Лексин:
 Лексин, Геннадий Васильевич — советский генерал-майор
 

 Лексина, Дарья Владимировна — российская спортсменка (вольная борьба).